Buariki Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Buariki Village (ort i Tarawa), Gilbertöarna, 
 Buariki Village (ort i Tabiteuea), Gilbertöarna, 
 Buariki Village (ort i Onotoa), Gilbertöarna, 
 Buariki Village (ort i Aranuka), Gilbertöarna, 
 Buariki Village (ort i Kuria), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar